Novodévichi  es un adjetivo toponímico proveniente de ново- («neo-», «nuevo») y девичий («de las doncellas», adjetivo derivado de девица, «doncella»). Puede referirse a:
 Monasterio Novodévichi, situado en Moscú;
 Cementerio Novodévichi, situado en Moscú;
 Cementerio Novodévichi, situado en San Petersburgo.